Эдоардо Рея, часто пишут Эдоардо Рейя (; 10 октября 1945, Гориция) — итальянский футболист, полузащитник. После завершения карьеры работает тренером.

Игровая карьера 
Словенец по отцу. Эдоардо Рея начал карьеру в клубе СПАЛ, куда он попал в юном возрасте благодаря тренеру Паоло Мацце, заметившему игрока. В 1963 году он дебютировал в Серии А, за год до него в клубе дебютировал Фабио Капелло, впоследствии также ставший тренером. Ещё два года Рея выступал в составе СПАЛа в Примавере, молодёжном чемпионате Италии. С 1965 года он стал твёрдым игроком основы команды, а также вызывался в состав сборной Италии до 23 лет. В 1968 году Эдоардо перешёл в «Палермо», а затем играл за «Алессандрию» и завершил карьеру в «Молинелле».

Тренерская карьера 
В 1979 году Рея начал тренерскую карьеру, возглавив свой бывший клуб, «Молинеллу», выступавшую в серии D. Годом позже он тренировал клуб серии С2 «Монселиче». Затем Эдуардо работал с различными клубами «Порденоне», «Про Гориция», «Тревизо», «Местре» и «Варезе». В 1989 году Рея возглавил свой первый клуб в серии В «Пескара». Позже он возглавлял другие команды второго итальянского дивизиона: «Козенцу», с которой занял 5-е место в серии В, и «Лечче».

В 1995 году Рея возглавил клуб «Брешиа», который вывел в Серию А в 1997 году. Однако Эдоардо решил не продолжать работу с клубом и возглавил «Торино», вместе с которой занял 5 место в серии В. В следующем сезоне Рея тренировал «Виченцу», но в первом же сезоне занял с клубом 18 место и вылетел из высшего итальянского дивизиона. Но уже на следующий год вновь вывел клуб в серию А, заняв 1 место во втором дивизионе. Однако Рея вновь не помог «Виченце» удержаться в серии А: клуб занял 16 место и вылетел из высшего дивизиона.

В 2001 году Рея стал тренером «Дженоа» вместо Франко Скольо. Его работа с этой командой была недолгой: он возглавлял клуб на протяжении 8 игр, из которых генуэзцы 4 проиграли и 4 свели вничью, не выиграв ни одного матча. На следующий сезон Рея был назначен тренером «Катании» за несколько туров до финиша, заменив Джона Тошака. Ему была поставлена задача сохранить «прописку» команды в серии В; с этой задачей Рея не справился, хотя и помог клубу выиграть 2 матча. В ноябре 2003 года Эдоардо возглавил «Кальяри». Рея привёл команду к завоеванию 2 места в серии В. При этом его клуб демонстрировал остроатакующий футбол: клуб забил больше всех мячей в лиге — 80 голов, однако защита команды играла не слишком удачно, пропустив 51 мяч, по этому показателю команда заняла лишь 8—9 место. Несмотря на удачное выступление, контракт с Реей не был продлён.

В январе 2005 года Рея был назначен главным тренером «Наполи», выступавшего в серии С1, заменив во второй раз в карьере Джампьеро Вентуру; первый раз был в предыдущей команде Эдоардо — «Кальяри». Несмотря на то, что клуб комплектовался, в основном, довольно молодыми игроками, Рея в первом же сезоне занял с командой 3 место и участвовал в матчах плей-офф. В следующем сезоне Эдоардо вывел клуб в серию В, при этом команда сразу уверенно заняла лидерство в первенстве, в итоговой таблице опередив ближайшего преследователя на 13 очков. В сезоне 2006/07 «Наполи» занял второе место в серии В, уступив лишь «Ювентусу», и вышел в серию А. Любопытно, что клуб играл в защитной манере, в основном на контратаках, пропустив меньше всех в лиге. В первом же сезоне в высшей лиге Рея привёл клуб к 8 месту и выходу в Кубок Интертото, ставший первым еврокубковым опытом тренера. Клуб в том сезоне победил все ведущие итальянские клубы — «Интер», «Милан», «Ювентус» и сыграл вничью с «Ромой». Через год Рея выиграл Кубок Интертото и дебютировал в Кубке УЕФА, где пройдя квалификацию проиграл в первом круге «Бенфике». 10 марта 2009 года, после 9 матчей, в которых клуб набрал лишь 2 очка, Рея был уволен со своего поста, его заменил Роберто Донадони. На посту тренера «адзурри» Рея проработал 4,5 года; под его руководством клуб провёл 188 игр.

18 августа 2009 года Рея возглавил хорватский «Хайдук», заключив контракт на 2 года. Зимой 2010 года Рее поступило предложение от римского «Лацио». 10 февраля Эдоардо возглавил клуб, который на момент его назначения занимал 18-е место. По итогам сезона Рея привёл команду к 12 месту в серии А. В сезоне 2010/11 «Лацио» под руководством Реи установил новый клубный рекорд, набрав наибольшее количество очков в стартовых матчах в истории команды. По итогам сезона «Лацио» занял пятое место, а сам наставник продлил контракт с клубом на год. В начале сезона 2011/12 «Лацио» в первых двух встречах набрал лишь очко, после чего Рея подал в отставку, но её не принял президент клуба, Клаудио Лотито.

4 января 2014 года Рея вновь возглавил «Лацио».

4 марта 2015 года назначен главным тренером «Аталанты». Сменил на этом посту Стефано Колантуоно. Под руководством Рейи «Аталанта» заняла 13-е место в серии А в сезоне-2015/16 (после 17 места сезоном ранее), однако он был отправлен в отставку.

С 17 апреля 2019 года возглавил сборную Албании до конца отбора на Евро-2020.

Тренерская тактика 
Рея сторонник игры в три защитника. Он наиболее часто использовал схему 3-5-2, используя футболистов на флангах в качестве игроков, «закрывавших» всю бровку. В некоторых клубах, например в «Кальяри», Рея использовал схему 3-4-3.

Личная жизнь 
Рея женат с 1969 года. Супруга — Ливия. Они познакомились во время совместного отдыха Эдоардо с Фабио Капелло в Ферраре. Ливия являлась близкой подругой жены Капелло, Лауры.

Достижения

В качестве игрока 
«СПАЛ»
 Победитель Примаверы 1964/65
В качестве тренера

«Брешиа»
 Победитель Серии B 1996/97
«Венеция»
 Победитель Серии B 1999/00
 Серебряный призёр Серии B 2003/04
«Наполи»
 Победитель Серии C1 2005/06
 Серебряный призёр Серии B 2006/07

 Обладатель Кубка Интертото: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на emozionecalcio.it
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Алессандрия»
Игроки ФК «Беневенто»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Молинелла»
Тренеры ФК «Монселиче»
Тренеры ФК «Порденоне»
Тренеры ФК «Про Гориция»
Тренеры ФК «Тревизо»
Тренеры ФК «Местре»
Тренеры ФК «Варезе»
Тренеры ФК «Пескара»
Тренеры ФК «Козенца»
Тренеры ФК «Эллас Верона»
Тренеры ФК «Болонья»
Тренеры ФК «Лечче»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Торино»
Тренеры ФК «Виченца»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Катания»
Тренеры ФК «Кальяри»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры сборной Албании по футболу